Сигнализация:
 Сигнализация — единица информации, используемая для предупреждения оператора и привлечения его внимания к отклонению технологического процесса или системы.
 Сигнализация — обобщенное название устройств (системы устройств) для подачи сигналов об опасности, аварийном состоянии, определенном событии и так далее. 
 Контрольная сигнализация — вид автоматического контроля, извещающий о достижении определенных параметров (чаще всего максимальных или минимальных). Применяется там, где вследствие сложности или быстротечности процесса люди не в состоянии быстро определить возникновение критической ситуации.
 Аварийная сигнализация — совокупность условных знаков и устройств для подачи звуковых (сиреной, звонком, голосом и другим), световых (проблесковым маячком и другим), вибрационных и других сигналов об аварийном состоянии объекта (к примеру, об аварии на производстве).
 Пожарная сигнализация — сигнал тревоги о пожаре или об опасности его возникновения.
 Предупредительная сигнализация — способ предупреждения об опасности  или начале действия, при котором люди могут оказаться в опасной зоне или ситуации.
По характеру передачи сигнала делят на:
 недистанционную (местную);
 дистанционную — отличаются от местной сигнализации наличием линий связи, один из критериев отнесения сигнализации к дистанционной — удаление от объекта на расстояние не более 1 км;
 телесигнализацию — отличается от других видов сигнализации использованием специальных преобразований сигналов для эффективного использования каналов связи.
 Сигнальное табло

Контрольная 
 Телефонная сигнализация — в телекоммуникациях, техническое средство для взаимодействия различных телефонных устройств друг с другом в рамках обеспечения процедур установления, поддержки и завершения соединения

Предупредительная 
 Предупредительная сигнализация — способ предупреждения об опасности или начале действия, при котором люди могут оказаться в опасной зоне.
 Железнодорожная сигнализация
 Железнодорожная петарда

Аварийная 
 Пожарная сигнализация
 Система сигнализации опасности
 Лампа аварийной сигнализации
 Пункт обнаружения нагрева аварийных букс

Тревожная 
 Охранная сигнализация — охранная система на объектах недвижимости.
 Автосигнализация — электронное устройство для защиты автомобиля от угона, кражи его частей или находящихся в нём вещей.
 Аларм

Примечания